Okręty US Navy o nazwie USS "Bobolink" pochodzącej od ryżojada:
 Pierwszy "Bobolink" (AM-20) był trałowcem typu Lapwing, który był w służbie w latach 1919-1946.
 Drugi "Bobolink" (AMS-2) był trałowcem typu YMS-1 (podtyp YMS-135), który był w służbie w latach 1943-1946. Do 1947 nosił nazwę YMS-164. Skreślony z listy w 1960.

Bobolink